Pizzonesi – abitanti di Pizzone
Pizzonesi – abitanti di Pizzoni